Кубок Азии по футболу среди женщин 1999 года — двенадцатый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 7 по 21 ноября 1999 года на Филиппинах. Впервые на турнире участвовал Вьетнам. Победителем турнира в 7-й раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счетом 3-0 Китайский Тайбэй.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Группа С

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Кубки Азии по футболу среди женщин
1999 год на Филиппинах